šator, vrsta nastambe

Planine:
 Šator (planina), planina u BiH

Naselja:
 Šator (Primorsko-goranska županija), zaseok u selu Sibinj Krmpotski

Nogometni klub:
 NK Šator Glamoč, Glamoč, BiH